Bermeo ist eine Stadt mit  Einwohnern (Stand ) im spanischen Baskenland.

Sie liegt direkt an der Atlantikküste, etwa 25 km nordöstlich von Bilbao, in der nordspanischen Provinz Bizkaia.

Der Küstenort verfügt über einen wichtigen Fischereihafen.

Klima 

Das Klima in Bermeo ist von der feuchten Meeresluft bestimmt, die von den Meeresströmungen beeinflusst wird, mit milden Temperaturen fast das ganze Jahr über. Die Windstärken sind im Frühling oder Herbst höher. Die mittlere Temperatur ist 20 °C im Sommer und 8 °C im Winter.

Weblinks 

 Bilder & weitere Infos (spanisch/baskisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland